Ханс Рихтер ():
 Рихтер, Ханс (1843—1916) — австрийский дирижёр.
 Рихтер, Ханс (1888—1976) — немецкий художник, график, кинорежиссёр-авангардист, теоретик кино.
 Рихтер, Ханс Вернер (1908—1993) — немецкий писатель.